

Persone
 Clifford Edmund Bosworth – storico e iranista britannico
 Joseph Bosworth – filologo e linguista inglese
 Hobart Bosworth – regista e attore statunitense
 Kate Bosworth – attrice statunitense
 Lo Bosworth – personaggio televisivo statunitense
 Patricia Bosworth – giornalista, biografa e attrice statunitense

Geografia
Regno Unito
 Hinckley and Bosworth – distretto del Leicestershire
 Husbands Bosworth – paese della contea del Leicestershire
 Market Bosworth – paese della contea del Leicestershire
Stati Uniti d'America
Bosworth – città del Missouri

Storia
 Battaglia di Bosworth Field – battaglia della Guerra delle due rose (1485)